Idea – concetto o immagine mentale, ricorrente sin dagli albori della filosofia

Sigle 
 I.De.A Institute (Institute of Development in Automotive Engineering) – società italiana specializzata nella progettazione di automobili
 International Data Encryption Algorithm – algoritmo di cifratura a blocchi
 International Diving Educators Association – associazione internazionale di istruttori di subacquea
 International IDEA – organizzazione intergovernativa
 Identità e Azione – movimento politico (acronimo)

Mitologia 
 Idea – personaggio della mitologia greca, una ninfa che divenne moglie di Scamandro e madre di Teucro
 Idea – personaggio della mitologia greca, nome di una figlia del re degli Sciti Dardano, e moglie di Fineo

Altro 
 Idea – album dei Bee Gees del 1968
 Fiat Idea – automobile della Fiat
 Idea – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae
 Idea – produttore di videogiochi italiano
 Idea – rivista italiana fondata nel 1945